Ariadna pelia est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Segestriidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Yunnan en Chine.

Publication originale 
 Wang, 1993 : Two new species of segestriid spiders from China (Araneae: Segestriidae). Acta Zootaxonomica Sinica, , , .

Liens externes

Notes et références 

Segestriidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Yunnan